Die Liste von Bands der Neuen Deutschen Härte umfasst Musikgruppen der Neuen Deutschen Härte, die ab 1995 aufkam. Der Begriff wurde in Anlehnung an die Neue Deutsche Welle (NDW) durch die Musikpresse etabliert. Das stilistische Spektrum erstreckt sich von kommerziell bis avantgardistisch; der Artikel bemüht sich um eine möglichst vollständige Erfassung aller NDH-Interpreten, in Ergänzung zu den im Hauptartikel genannten bekanntesten Vertretern.

Zur Ergänzung dienen die Liste deutscher Metalbands und die Liste von Alben der Neuen Deutschen Härte.

Gegründet vor 2000

Gegründet zwischen 2000 und 2010

Gegründet zwischen 2010 und 2020

Gegründet nach 2020

Einzelnachweise 

!
Neue Deutsche Härte